

Geografia

Belgio
 Châtelet – città belga dell'Hainaut

Francia
 Bourg-sous-Châtelet – comune francese del Territorio di Belfort
 Hautepierre-le-Châtelet – comune francese del Doubs
 Le Châtelet – comune francese del Cher, sede di cantone omonimo
 Le Châtelet-en-Brie – comune francese del Seine-et-Marne
 Le Châtelet-sur-Meuse – comune francese del Haute-Marne
 Le Châtelet-sur-Retourne – comune francese delle Ardenne
 Le Châtelet-sur-Sormonne – comune francese delle Ardenne
 Saint-Germain-le-Châtelet – comune francese del Territorio di Belfort
 Théâtre du Châtelet – teatro lirico parigino
 Place du Châtelet – piazza situata nel centro di Parigi, sulla rive droite della Senna ai margini del I e il IV arrondissement di Parigi
 Grand Châtelet – palazzo di giustizia e posto di polizia durante l'Ancien Régime, nel centro di Parigi, fatto demolire da Napoleone ed ora divenuto Place du Châtelet col Théâtre du Châtelet
 Châtelet – stazione della metropolitana di Parigi

Svizzera
 Châtelet – antico nome francese di Gsteig, comune nel Canton Berna

Persone 
 Albert Châtelet (1883-1960) – uomo politico e scienziato francese
 François Châtelet (1925-1985) – filosofo francese
 Émilie du Châtelet (1706-1749) – matematica, fisico e scrittrice francese.
Claude-Louis Châtelet (1753-1795) – pittore francese.